Die Spor Toto TFF 1. Lig 2017/18 war die 55. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 11. August 2017 mit dem 1. Spieltag und endete mit dem Play-off-Finale am 19. Mai 2018.

Meister und Aufsteiger der Saison 2017/18 wurde der Absteiger Çaykur Rizespor. Zweiter wurde MKE Ankaragücü und für die Play-offs konnten sich Boluspor, Ümraniyespor, BB Erzurumspor und Gazişehir Gaziantep FK qualifizieren. In die 3. Liga müssen Samsunspor, Manisaspor und Gaziantepspor. Für Gaziantepspor war es der zweite Abstieg innerhalb eines Jahres.

Teilnehmer 
Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 12 Mannschaften, die drei Absteiger aus der erstklassigen Süper Lig Adanaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor und die drei Aufsteiger aus der drittklassigen TFF 2. Lig MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor hinzugekommen.

Der Erstligaabsteiger Adanaspor kehrte damit nach einjähriger Erstligazugehörigkeit wieder in die 1. Lig zurück, wohingegen Gaziantepspor nach 27-jähriger und Çaykur Rizespor nach fünfjähriger Erstligazugehörigkeit wieder an der zweithöchsten türkischen Spielklasse teilnahmen. Der Aufsteiger MKE Ankaragücü kehrte als Drittligameister nach fünfjähriger, İstanbulspor als Drittligameister nach zehnjähriger zurück, während Büyükşehir Belediye Erzurumspor als Play-off-Sieger der TFF 2. Lig zum ersten Mal in seiner Vereinshistorie in die 1. Lig aufstieg.

Mannschaften 2017/18

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Play-offs 
Während der Hinspiele des Halbfinals, kam zum ersten Mal der Videobeweis als zusätzliche Unterstützung für die Schiedsrichter zum Einsatz.

Halbfinale

 Hinspiele: 11. Mai 2018
 Rückspiele: 15. Mai 2018

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse seit 2001 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse von 1963 bis 2001 auf tff.org (türkisch)

Einzelnachweise 

2017/18
Fußballsaison 2017/18